Oficer – osoba zajmująca odpowiednią pozycję w hierarchii jakiejś służby.
 oficer w wojsku
 oficer dyplomowany – tytuł oficera wojskowego
 oficer dyżurny – doraźna funkcja
 oficer polityczny – stanowisko
 oficer policji
 oficer straży pożarnej
 oficer żeglugi
 oficer wachtowy – stanowisko oficerskie
 starszy oficer – stanowisko oficerskie
 oficer żeglugi jachtowej
 Oficer Wywiadu Departamentu Obrony USA
 Oficer – serial telewizyjny
 oficer rowerowy – osoba w urzędzie miasta odpowiedzialna za koordynację i rozwój ruchu rowerowego w danym mieście